Miejscowości w USA:
 Aubrey – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Aubrey – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
Imię:
 Aubrey – forma imienia Alberyk